Чемпионат Эстонии по футболу 1932 — 12-й независимый чемпионат Эстонии по футболу.

В борьбе за первенство старт взяли 6 команд.

Чемпионом в восьмой раз стал «Спорт».

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезоны 1921-1998 на сайте rsssf.com 

1932
Футбол в Европе в 1932 году
1932 год в Эстонии